Jorge Romero puede referirse a:

 Jorge Romero "Firulete" (n/d), humorista chileno;
 Jorge Romero Brest (1905-1989),  crítico de arte argentino;
 Jorge Romero Herrera (n/d), diputado uruguayo;
 Jorge Romero Salazar (n/d), político español, alcalde de Los Barrios (Cádiz);
 Pedro Jorge Romero (1967-), traductor y escritor de ciencia ficción español.
 Jorge Romero (n/d), músico chileno;